Острецово — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Острецово — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района.
 Острецово — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района.
 Острецово — деревня в Кирилловском районе.
 Острецово — деревня в Междуреченском районе.
 Острецово — деревня в Богородском сельском поселении Усть-Кубинского района.
 Острецово — деревня в Троицком сельском поселении Усть-Кубинского района.

Ивановская область 
 Острецово — село в Родниковском районе.

Костромская область 
 Острецово — деревня в Солигаличском районе.

Тверская область 
 Острецово — деревня в Весьегонском районе.
 Острецово — деревня в Фировском районе.

Тульская область 
 Острецово — село в Заокском районе.